Anton Poschacher ist der Name folgender Personen:

* Anton Poschacher (1788), (1788–1847), Lebzelter, Bürgermeister von Mauthausen
 Anton Poschacher (Industrieller, 1812) (1812–1873), österreichischer Industrieller und Unternehmensgründer
 Anton Poschacher (Industrieller, 1841) (1841–1904), österreichischer Architekt, Bauingenieur und Industrieller
 Anton Poschacher (Industrieller, 1889) (1889–1967), österreichischer Industrieller
 Anton Helbich-Poschacher (* 1954), österreichischer Jurist, Steinmetzmeister und Industrieller